AEE steht für:
 Aegean Airlines (ICAO-Code)
 Ahaus-Enscheder Eisenbahn
 Apoerythein-Einheit
 Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie
 Austrian Energy & Environment
 Adult Entertainment Expo
 Auslandseinsatzentgelt bei Zahlung im Ausland mit einer Kreditkarte
 Ambulante Erstversorgungseinheit in Krankenhäusern
 Association for Experiential Education

aee steht für:
 Pashai (ISO-639-3-Code), eine in Afghanistan gesprochene Sprache bzw. deren Dialekt Nordöstliches Pashai

AEE